Села:
 Бучки — Житомирська область, Коростенський район
 Бучки — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район